Fearn ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Fearn (* 1937), britischer Botaniker

 Naomi Fearn (* 1976), deutsch-amerikanische Comiczeichnerin
 Robin Fearn (1934–2006), britischer Diplomat
 Ronnie Fearn, Baron Fearn (1931–2022), britischer Politiker 
 Thomas Fearn (1789–1863), amerikanischer Politiker

Fearn steht für:
 Fearn Abbey, ehemaliges Kloster in Schottland
 Fearn Airfield, ehemaliger Militärflugplatz in Schottland
 Fearn (Highland), Ortschaft im Norden Schottlands
 Hill of Fearn, Ortschaft im Norden Schottlands